Красивка — село в Инжавинском районе Тамбовской области России. Административный центр Красивского сельсовета.

География, история 
Расположено в юго-восточной части области, на пологом левом склоне долины реки Ворона (приток Хопра).

 Уличная сеть
В селе 23 улицы.

 Расстояние до

 районного центра Инжавино 7 км.
 областного центра Тамбов 90 км.

 Ближайшие населённые пункты

Хорошавка 4 км, Коноплянка 4 км, Криволучье 5 км, Плодопитомник 5 км, Карандеевка6 км, Балыклей 6 км.

 Транспорт
Дорога областного значения с асфальто-бетонным покрытием Инжавино—Уварово (от М-6 «Каспий») и внутрихозяйственные дороги местного значения.

Ближайшая железнодорожная станция — в Инжавино (тупиковая). Развита сеть автомобильных дорог.

 Климат
Климат умеренно континентальный, с устойчивой зимой и преобладанием теплой погоды летом. Самый теплый месяц года — июль. Средняя температура воздуха летом +19,7°С, самый холодный месяц года — январь с температурой −11°С. Среднегодовое количество осадков от 450 до 570 мм в год.

История 

Село Красивка впервые упоминается во время проведения первой ревизской сказки 1719 года. В Красивке жили однодворцы Степан Владимиров, Лот Есиков и Афанасий Попов. Они и стали первыми жителями Красивки. В переписи второй ревизской сказки 1745 года сказано : «село Архангельское, Красивка тож». Помимо трех вышеназванных однодворцев, село пополнилось новыми жителями: мелкими помещиками, домашней прислугой и крепостными крестьянами, которых насчитывалось 269.

Дворовых людей и крепостных крестьян перевели на новое место жительства из Переяславского и других уездов. Они были собственностью помещиков Сергя Дашкова, майора Ивана, прапорщика Василия Сатина и сержанта Николая Матова.

Село также упоминается в старинных документах как деревня Архангельское и Неводная.

Население

Инфраструктура 
Работают крестьянские хозяйства, есть детский сад, МБОУ «Красивская СОШ», развита торговая сеть, аптеки и ФАП, частные и коммунальные предприятия по обслуживанию населения.

С 1976 года на территории села работал санаторий «Инжавинский» на 300 мест. С 2017 года его работа приостановлена.

Известные люди 
В конце XIX века в Красивке поселилась семья потомственных дворян Можаровых, владельцев Новокрасивского винодельческого завода и спичечной фабрики. Глава предприятий — Иван Петрович Можаров, его младший брат, Владимир Петрович Можаров, был управляющим. Его сын, Пётр Владимирович Можаров, стал известным советским инженером, первым конструктором советских мотоциклов марки ИЖ.

Примечания 

Населённые пункты Инжавинского района